Остров Витте:
 Остров Витте (архипелаг Норденшельда)
 Остров Витте (Йокангские острова)